Гран-при Малайзии 2016 года (официально 2016 Formula 1 Petronas Malaysia Grand Prix) — автогонка, шестнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и тридцать пятая Гран-при Малайзии в истории «Формулы-1»), прошёл с 30 сентября по 2 октября на трассе «Сепанг», Малайзия.

Квалификация 

|}

 Примечания
 1.  Фернандо Алонсо Наказан потерей 45 позиций на стартовом поле за замену элементов силовой установки.

Гонка 

|}
 Примечания
 1.  Нико Росберг получил добавочные 10 секунд к итоговому времени за столкновение, которое можно было избежать.
 2.  Эстебан Окон дважды получил добавочные 5 секунд к итоговому времени за превышение скорости на пит-лейн.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания 

Гран-при Малайзии